Шу Цянь (, ; род. 23 июня 1931 года, ) — американский учёный-биоинженер китайского происхождения. Член Национальных Академии наук (2005), Медицинской академии (1994) и Инженерной академии (1997) США, Академии Синика (1976), иностранный член Китайской АН (2006).
Удостоен Национальной научной медали (2010).

С 2002 года университетский профессор Калифорнийского университета и одновременно с 2006 года именной профессор биоинженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего. Также с 2004 года директор Калифорнийского института биоинженерии и одновременно с 2008 года директор Института инженерии в медицине Калифорнийского университета в Сан-Диего.

С 1988 года профессор биоинженерии и медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего, где также в 1991—2008 гг. директор института биомедицинской инженерии, а в 1994—1999 и 2002—2005 гг. заведующий кафедрой биоинженерии.

Окончил медицинский колледж Национального университета Тайваня, где учился в 1949-53 гг., со степенью доктора медицины (M.D.). Степень доктора философии (Ph.D.) по физиологии получил в Колумбийском университете после обучения в 1954-57 гг.

Член Американской академии искусств и наук (2006). 
Отмечен Наградой основателей Национальной инженерной академии (2006) и медалью Ревелла Калифорнийского университета в Сан-Диего (2014).
Почётный доктор Национального университета Тайваня (2006), почётный профессор Шанхайского университета транспорта (2006) и тайваньского Китайского медицинского университета (2007).

Автор более 500 научных работ и 12 книг.

Натурализовавшийся гражданин США с 1971 года.
Женился в 1957 году, две дочери.

Примечания

Ссылки 
 CV

Биоинженеры
дважды доктора
Доктора медицины
Доктора философии
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Академики Академии Синика
Иностранные члены Китайской академии наук
Преподаватели Калифорнийского университета в Сан-Диего
Выпускники Колумбийского университета
Почётные доктора университетов Китая
Иммигрировавшие в США из Китая
Президенты Американского физиологического общества